Стамен Стаменов може да се отнася за:

 Стамен Стаменов (1922 – 1981) – български политик, министър в няколко правителства
 Стамен Стаменов (р. 1929) – български политик, кандидат-член на ЦК на БКП
 Стамен Стаменов (р. 1938) – български политик, министър на транспорта
 Стамен Стаменов (1956 - 2020) – български езотерик